Le Francis Scott Key Bridge, plus connu sous le nom de Key Bridge, est un pont en arc en béton renforcé à six voies permettant à l'U.S. Route 29 de traverser le Potomac entre Rosslyn (Comté d'Arlington, Virginie) et le quartier de Georgetown, Washington, D.C.. Achevé en 1923, c'est le plus vieux pont de Washington sur le Potomac encore en service.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Pont sur le Potomac
Pont achevé en 1923
Pont en arc aux États-Unis
Pont routier à Washington (district de Columbia)
Pont en béton
Pont inscrit au Registre national des lieux historiques à Washington (district de Columbia)
Registre national des lieux historiques dans le comté d'Arlington
Registre national des lieux historiques en 1996
Virginia Historic Landmark